

Film 
 Guilty – cortometraggio del 1916 diretto da Henry MacRae 
 Guilty – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 Guilty – film del 1922 diretto da Ranger Bill Miller

Musica 
 Guilty – singolo di Mike Oldfield del 1979
 Guilty – album di Barbra Streisand del 1980
 Guilty – singolo di Barbra Streisand del 1981
 Guilty – album dei The Vibrators del 1982
 Guilty – album degli Oi Polloi del 1993
 Guilty – singolo degli ALL del 1994
 Guilty – album di Hugh Cornwell del 1997
 Guilty – album degli Octavia Sperati del 2002
 Guilty – album dei Blue del 2003
 Guilty – singolo dei Blue del 2003
 Guilty – singolo dei The Rasmus del 2004
 Guilty – album di Ayumi Hamasaki del 2008
 Guilty – album di Noyz Narcos del 2010
 Guilty – singolo di Paloma Faith del 2017

Altro 
 Guilty – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Guilty – videogioco della Psygnosis